Мантуровський район (Костромська область), Росія
 Мантуровський район (Курська область), Росія